Ordak – nazwisko; na początku lat 90. XX wieku ogółem w Polsce mieszkało ok. 500 osób o tym nazwisku.
 Justyna Ordak (ur. 1984) – polska siatkarka
 Mariola Ordak-Kaczorowska – polska aktorka

Przypisy